

Trim 
 Trim (standregeling), het afstemmen en in evenwicht brengen van besturing en positie, vooral in scheepvaart en luchtvaart;
 Trim (scheepvaart), de statische langsscheepse helling van een schip;
 Trim (plaats), een plaats in het Ierse graafschap County Meath; in het Iers: Baile Átha Troim
 TRIM (informatica), een techniek gebruikt in een solid state drive die dient om prestatiedegradatie tegen te gaan.
 TRIM Report (Tax Reform IMmediately), een periodieke uitgave van de Amerikaanse John Birch Society;
 TRIM5α, een eiwit dat een rol speelt bij de aangeboren immuunafweer van de cel tegen retrovirussen;
 TRIM(), een Excel-functie, in het Nederlands SPATIES.WISSEN()

Trimmen 
 Trimmen, een vorm van lichaamsbeweging (hardlopen, joggen of gymnastiek), in het bijzonder op een trimbaan;
 Trimmen, het knippen en bijscheren van een baard;
 Trimmen, het knippen en verzorgen van haar bij dieren, soms in een trimsalon

Zie ook
 Trimmer (doorverwijspagina)